DART (programació), sistema de programació creat per Augmented Environments Lab, del Georgia Institute of Technology, per a ajudar a dissenyadors a visualitzar la composició entre objectes reals i virtuals.
 Dart (llenguatge de programació), llenguatge de programació de propòsit general originàriament desenvolupat per Google
 DART, acrònim de Double Asteroid Redirection Test